|-
|(113251)||2002 RQ133|| align=right|15,3|| align=right|2,614|| align=right|0,078|| align=right|8,49|| align=right|4,227||MBA||10. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113252)||2002 RF134|| align=right|14,6|| align=right|3,250|| align=right|0,028|| align=right|11,73|| align=right|5,859||MBA||10. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113253)||2002 RH134|| align=right|14,2|| align=right|2,767|| align=right|0,191|| align=right|13,75|| align=right|4,603||MBA||10. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113254)||2002 RW134|| align=right|14,3|| align=right|3,075|| align=right|0,135|| align=right|17,07|| align=right|5,391||MBA||10. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113255)||2002 RA137|| align=right|14,9|| align=right|3,022|| align=right|0,060|| align=right|8,44|| align=right|5,253||MBA||12. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113256)||2002 RF138|| align=right|15,4|| align=right|2,796|| align=right|0,145|| align=right|5,59|| align=right|4,675||MBA||13. září 2002||Hoher List||E. W. Elst
|-
|(113257)||2002 RD139|| align=right|14,9|| align=right|3,005|| align=right|0,114|| align=right|11,20|| align=right|5,209||MBA||10. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113258)||2002 RB140|| align=right|15,0|| align=right|2,738|| align=right|0,109|| align=right|15,93|| align=right|4,529||MBA||10. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113259)||2002 RF140|| align=right|15,7|| align=right|2,617|| align=right|0,092|| align=right|15,33|| align=right|4,234||MBA||10. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113260)||2002 RG141|| align=right|14,0|| align=right|3,185|| align=right|0,187|| align=right|9,43|| align=right|5,683||MBA||10. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113261)||2002 RH141|| align=right|15,1|| align=right|2,730|| align=right|0,119|| align=right|9,09|| align=right|4,511||MBA||10. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113262)||2002 RU142|| align=right|15,0|| align=right|3,090|| align=right|0,062|| align=right|10,64|| align=right|5,430||MBA||11. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113263)||2002 RU144|| align=right|15,6|| align=right|2,844|| align=right|0,049|| align=right|1,20|| align=right|4,795||MBA||11. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113264)||2002 RC150|| align=right|15,2|| align=right|2,621|| align=right|0,147|| align=right|11,61|| align=right|4,242||MBA||11. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113265)||2002 RK150|| align=right|15,9|| align=right|2,342|| align=right|0,162|| align=right|4,51|| align=right|3,583||MBA||11. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113266)||2002 RM150|| align=right|14,1|| align=right|2,967|| align=right|0,074|| align=right|8,44|| align=right|5,109||MBA||11. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113267)||2002 RT150|| align=right|13,1|| align=right|3,492|| align=right|0,115|| align=right|8,74|| align=right|6,524||MBA||12. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113268)||2002 RE151|| align=right|14,9|| align=right|2,987|| align=right|0,064|| align=right|9,09|| align=right|5,160||MBA||12. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113269)||2002 RN151|| align=right|14,7|| align=right|3,051|| align=right|0,157|| align=right|11,61|| align=right|5,327||MBA||12. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113270)||2002 RN152|| align=right|13,8|| align=right|3,165|| align=right|0,054|| align=right|8,14|| align=right|5,629||MBA||12. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113271)||2002 RE153|| align=right|15,5|| align=right|2,741|| align=right|0,127|| align=right|8,29|| align=right|4,536||MBA||12. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113272)||2002 RP154|| align=right|16,6|| align=right|2,362|| align=right|0,150|| align=right|6,90|| align=right|3,630||MBA||10. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113273)||2002 RR154|| align=right|15,4|| align=right|2,996|| align=right|0,076|| align=right|10,53|| align=right|5,185||MBA||10. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113274)||2002 RY154|| align=right|14,2|| align=right|3,078|| align=right|0,104|| align=right|11,29|| align=right|5,398||MBA||10. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113275)||2002 RA155|| align=right|14,9|| align=right|3,004|| align=right|0,116|| align=right|11,36|| align=right|5,205||MBA||10. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113276)||2002 RB158|| align=right|14,4|| align=right|3,167|| align=right|0,171|| align=right|13,07|| align=right|5,634||MBA||11. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113277)||2002 RE159|| align=right|15,7|| align=right|2,525|| align=right|0,166|| align=right|4,65|| align=right|4,012||MBA||11. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113278)||2002 RM159|| align=right|15,1|| align=right|2,711|| align=right|0,078|| align=right|9,26|| align=right|4,463||MBA||11. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113279)||2002 RN159|| align=right|15,0|| align=right|3,163|| align=right|0,100|| align=right|5,05|| align=right|5,626||MBA||11. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113280)||2002 RQ159|| align=right|15,8|| align=right|2,886|| align=right|0,049|| align=right|1,13|| align=right|4,903||MBA||11. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113281)||2002 RA160|| align=right|15,2|| align=right|3,106|| align=right|0,140|| align=right|0,81|| align=right|5,473||MBA||12. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113282)||2002 RU161|| align=right|15,0|| align=right|3,051|| align=right|0,076|| align=right|2,85|| align=right|5,328||MBA||12. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113283)||2002 RT162|| align=right|14,1|| align=right|3,168|| align=right|0,042|| align=right|8,92|| align=right|5,637||MBA||12. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113284)||2002 RF164|| align=right|16,8|| align=right|2,619|| align=right|0,090|| align=right|2,26|| align=right|4,239||MBA||12. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113285)||2002 RQ164|| align=right|16,2|| align=right|2,685|| align=right|0,190|| align=right|3,65|| align=right|4,398||MBA||12. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113286)||2002 RW166|| align=right|14,9|| align=right|3,210|| align=right|0,072|| align=right|8,05|| align=right|5,749||MBA||13. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113287)||2002 RH170|| align=right|16,8|| align=right|2,322|| align=right|0,147|| align=right|3,75|| align=right|3,539||MBA||13. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113288)||2002 RP171|| align=right|16,2|| align=right|2,525|| align=right|0,102|| align=right|5,49|| align=right|4,011||MBA||13. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113289)||2002 RR171|| align=right|14,8|| align=right|2,667|| align=right|0,100|| align=right|13,87|| align=right|4,354||MBA||13. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113290)||2002 RJ172|| align=right|15,1|| align=right|2,551|| align=right|0,057|| align=right|7,21|| align=right|4,075||MBA||13. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113291)||2002 RT172|| align=right|14,7|| align=right|3,126|| align=right|0,089|| align=right|8,76|| align=right|5,526||MBA||13. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113292)||2002 RB173|| align=right|15,7|| align=right|2,602|| align=right|0,073|| align=right|15,31|| align=right|4,197||MBA||13. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113293)||2002 RF173|| align=right|14,4|| align=right|3,116|| align=right|0,074|| align=right|10,91|| align=right|5,499||MBA||13. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113294)||2002 RL175|| align=right|14,4|| align=right|3,081|| align=right|0,105|| align=right|6,93|| align=right|5,407||MBA||13. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113295)||2002 RA176|| align=right|16,0|| align=right|2,358|| align=right|0,101|| align=right|6,68|| align=right|3,620||MBA||13. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113296)||2002 RJ177|| align=right|15,3|| align=right|3,134|| align=right|0,068|| align=right|8,72|| align=right|5,547||MBA||13. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113297)||2002 RL178|| align=right|15,9|| align=right|2,643|| align=right|0,047|| align=right|1,69|| align=right|4,297||MBA||14. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113298)||2002 RQ178|| align=right|15,1|| align=right|2,710|| align=right|0,067|| align=right|5,59|| align=right|4,460||MBA||14. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113299)||2002 RE182|| align=right|13,4|| align=right|3,184|| align=right|0,101|| align=right|13,89|| align=right|5,682||MBA||11. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113300)||2002 RQ182|| align=right|14,6|| align=right|3,113|| align=right|0,143|| align=right|23,06|| align=right|5,491||MBA||11. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113301)||2002 RC183|| align=right|14,1|| align=right|3,110|| align=right|0,219|| align=right|14,59|| align=right|5,483||MBA||11. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113302)||2002 RX184|| align=right|15,1|| align=right|2,588|| align=right|0,120|| align=right|7,82|| align=right|4,163||MBA||12. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113303)||2002 RC185|| align=right|14,1|| align=right|3,196|| align=right|0,031|| align=right|14,04|| align=right|5,714||MBA||12. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113304)||2002 RT185|| align=right|15,7|| align=right|2,589|| align=right|0,106|| align=right|13,57|| align=right|4,165||MBA||12. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113305)||2002 RD186|| align=right|14,7|| align=right|2,739|| align=right|0,056|| align=right|7,75|| align=right|4,532||MBA||12. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113306)||2002 RQ186|| align=right|15,0|| align=right|2,769|| align=right|0,152|| align=right|9,04|| align=right|4,607||MBA||12. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113307)||2002 RS186|| align=right|14,8|| align=right|2,856|| align=right|0,081|| align=right|14,52|| align=right|4,825||MBA||12. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113308)||2002 RM187|| align=right|15,3|| align=right|2,328|| align=right|0,275|| align=right|10,68|| align=right|3,551||MBA||11. září 2002||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(113309)||2002 RN187|| align=right|16,1|| align=right|2,231|| align=right|0,131|| align=right|5,63|| align=right|3,331||MBA||11. září 2002||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(113310)||2002 RT187|| align=right|16,9|| align=right|2,210|| align=right|0,141|| align=right|3,66|| align=right|3,285||MBA||12. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113311)||2002 RK189|| align=right|16,0|| align=right|2,773|| align=right|0,045|| align=right|2,39|| align=right|4,618||MBA||14. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113312)||2002 RF190|| align=right|17,7|| align=right|2,275|| align=right|0,209|| align=right|1,04|| align=right|3,431||MBA||14. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113313)||2002 RJ190|| align=right|16,4|| align=right|2,530|| align=right|0,067|| align=right|2,73|| align=right|4,025||MBA||14. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113314)||2002 RT193|| align=right|15,0|| align=right|3,101|| align=right|0,071|| align=right|3,07|| align=right|5,461||MBA||12. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113315)||2002 RD197|| align=right|15,5|| align=right|2,364|| align=right|0,149|| align=right|8,88|| align=right|3,635||MBA||12. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113316)||2002 RX199|| align=right|15,7|| align=right|2,817|| align=right|0,059|| align=right|2,16|| align=right|4,728||MBA||13. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113317)||2002 RL200|| align=right|13,7|| align=right|3,499|| align=right|0,092|| align=right|8,88|| align=right|6,543||MBA||13. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113318)||2002 RX200|| align=right|15,6|| align=right|3,035|| align=right|0,109|| align=right|2,42|| align=right|5,287||MBA||13. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113319)||2002 RZ200|| align=right|14,4|| align=right|3,172|| align=right|0,122|| align=right|5,45|| align=right|5,649||MBA||13. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113320)||2002 RN203|| align=right|14,0|| align=right|2,795|| align=right|0,175|| align=right|24,76|| align=right|4,671||MBA||14. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113321)||2002 RE204|| align=right|16,0|| align=right|2,529|| align=right|0,146|| align=right|1,59|| align=right|4,022||MBA||14. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113322)||2002 RA205|| align=right|16,0|| align=right|2,399|| align=right|0,106|| align=right|5,17|| align=right|3,715||MBA||14. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113323)||2002 RF205|| align=right|14,7|| align=right|2,777|| align=right|0,084|| align=right|11,68|| align=right|4,628||MBA||14. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113324)||2002 RO205|| align=right|17,1|| align=right|2,432|| align=right|0,168|| align=right|2,37|| align=right|3,793||MBA||14. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113325)||2002 RQ205|| align=right|14,9|| align=right|2,997|| align=right|0,045|| align=right|3,05|| align=right|5,188||MBA||14. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113326)||2002 RT205|| align=right|15,4|| align=right|2,692|| align=right|0,021|| align=right|3,26|| align=right|4,416||MBA||14. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113327)||2002 RL206|| align=right|16,2|| align=right|2,575|| align=right|0,037|| align=right|2,26|| align=right|4,130||MBA||14. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113328)||2002 RR207|| align=right|15,0|| align=right|2,895|| align=right|0,023|| align=right|1,77|| align=right|4,925||MBA||14. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113329)||2002 RS207|| align=right|15,5|| align=right|3,246|| align=right|0,114|| align=right|1,61|| align=right|5,846||MBA||14. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113330)||2002 RU207|| align=right|15,2|| align=right|2,967|| align=right|0,089|| align=right|3,09|| align=right|5,111||MBA||14. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113331)||2002 RN209|| align=right|15,6|| align=right|3,124|| align=right|0,176|| align=right|1,57|| align=right|5,520||MBA||14. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113332)||2002 RP209|| align=right|15,3|| align=right|2,617|| align=right|0,196|| align=right|13,10|| align=right|4,232||MBA||14. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113333)||2002 RR211|| align=right|14,5|| align=right|3,001|| align=right|0,139|| align=right|13,30|| align=right|5,197||MBA||13. září 2002||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(113334)||2002 RE213|| align=right|14,0|| align=right|3,127|| align=right|0,090|| align=right|11,64|| align=right|5,529||MBA||12. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113335)||2002 RK213|| align=right|16,3|| align=right|2,378|| align=right|0,111|| align=right|5,19|| align=right|3,667||MBA||13. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113336)||2002 RC214|| align=right|15,4|| align=right|2,680|| align=right|0,075|| align=right|5,04|| align=right|4,386||MBA||13. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113337)||2002 RQ214|| align=right|14,2|| align=right|3,085|| align=right|0,072|| align=right|10,22|| align=right|5,418||MBA||13. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113338)||2002 RD215|| align=right|15,5|| align=right|2,772|| align=right|0,079|| align=right|6,22|| align=right|4,613||MBA||13. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113339)||2002 RU216|| align=right|15,9|| align=right|2,704|| align=right|0,043|| align=right|8,78|| align=right|4,446||MBA||13. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113340)||2002 RE217|| align=right|16,5|| align=right|2,186|| align=right|0,048|| align=right|7,51|| align=right|3,231||MBA||14. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113341)||2002 RQ222|| align=right|15,7|| align=right|2,626|| align=right|0,045|| align=right|3,23|| align=right|4,255||MBA||15. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113342)||2002 RS222|| align=right|15,4|| align=right|2,727|| align=right|0,071|| align=right|5,35|| align=right|4,503||MBA||15. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113343)||2002 RE226|| align=right|14,2|| align=right|3,088|| align=right|0,125|| align=right|6,59|| align=right|5,425||MBA||13. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113344)||2002 RT227|| align=right|15,7|| align=right|2,593|| align=right|0,123|| align=right|11,92|| align=right|4,175||MBA||14. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113345)||2002 RY229|| align=right|15,0|| align=right|2,743|| align=right|0,087|| align=right|10,18|| align=right|4,543||MBA||14. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113346)||2002 RE233|| align=right|15,4|| align=right|2,682|| align=right|0,155|| align=right|11,55|| align=right|4,391||MBA||14. září 2002||Palomar||R. Matson
|-
|(113347)||2002 RG233|| align=right|15,0|| align=right|3,141|| align=right|0,202|| align=right|9,98|| align=right|5,567||MBA||14. září 2002||Palomar||R. Matson
|-
|(113348)||2002 RR233|| align=right|16,6|| align=right|2,978|| align=right|0,086|| align=right|0,92|| align=right|5,139||MBA||14. září 2002||Palomar||R. Matson
|-
|(113349)||2002 RJ234|| align=right|15,9|| align=right|3,050|| align=right|0,091|| align=right|1,02|| align=right|5,326||MBA||15. září 2002||Palomar||R. Matson
|-
|(113350)||2002 RG235|| align=right|16,1|| align=right|2,755|| align=right|0,074|| align=right|0,91|| align=right|4,572||MBA||14. září 2002||Palomar||R. Matson
|-
|(113351)||2002 RH235|| align=right|15,3|| align=right|3,086|| align=right|0,124|| align=right|5,66|| align=right|5,421||MBA||14. září 2002||Palomar||R. Matson
|-
|(113352)||2002 RX235|| align=right|16,5|| align=right|2,670|| align=right|0,100|| align=right|3,58|| align=right|4,363||MBA||14. září 2002||Haleakala||R. Matson
|-
|(113353)||2002 RB236|| align=right|16,7|| align=right|2,577|| align=right|0,090|| align=right|1,64|| align=right|4,136||MBA||9. září 2002||Haleakala||R. Matson
|-
|(113354)||2002 RQ237|| align=right|16,8|| align=right|2,570|| align=right|0,141|| align=right|0,95|| align=right|4,120||MBA||1. září 2002||Haleakala||R. Matson
|-
|(113355) Gessler||2002 RW240|| align=right|15,9|| align=right|2,967|| align=right|0,099|| align=right|9,51|| align=right|5,110||MBA||14. září 2002||Palomar||R. Matson
|-
|(113356)||2002 RO244|| align=right|16,9|| align=right|2,583|| align=right|0,164|| align=right|2,85|| align=right|4,150||MBA||14. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113357)||2002 RN245|| align=right|15,6|| align=right|3,053|| align=right|0,060|| align=right|2,36|| align=right|5,333||MBA||1. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113358)||2002 RU245|| align=right|14,6|| align=right|3,103|| align=right|0,164|| align=right|15,74|| align=right|5,465||MBA||1. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113359)||2002 RY245|| align=right|17,1|| align=right|2,390|| align=right|0,146|| align=right|3,22|| align=right|3,693||MBA||1. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113360)||2002 SC1|| align=right|17,5|| align=right|2,434|| align=right|0,194|| align=right|0,49|| align=right|3,796||MBA||26. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113361)||2002 SH1|| align=right|14,1|| align=right|3,095|| align=right|0,154|| align=right|7,82|| align=right|5,445||MBA||26. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113362)||2002 SR1|| align=right|16,1|| align=right|2,703|| align=right|0,068|| align=right|5,40|| align=right|4,442||MBA||26. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113363)||2002 SS1|| align=right|16,0|| align=right|2,814|| align=right|0,028|| align=right|2,51|| align=right|4,720||MBA||26. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113364)||2002 SJ2|| align=right|15,9|| align=right|2,397|| align=right|0,105|| align=right|3,28|| align=right|3,710||MBA||26. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113365)||2002 SL2|| align=right|14,9|| align=right|2,786|| align=right|0,136|| align=right|9,57|| align=right|4,650||MBA||26. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113366)||2002 SV2|| align=right|14,7|| align=right|2,629|| align=right|0,053|| align=right|21,19|| align=right|4,262||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113367)||2002 SY2|| align=right|13,9|| align=right|3,152|| align=right|0,180|| align=right|26,03|| align=right|5,596||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113368)||2002 SZ2|| align=right|13,2|| align=right|3,227|| align=right|0,049|| align=right|20,98|| align=right|5,797||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113369)||2002 SQ3|| align=right|16,9|| align=right|2,652|| align=right|0,077|| align=right|1,98|| align=right|4,319||MBA||26. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113370)||2002 ST3|| align=right|16,1|| align=right|2,727|| align=right|0,114|| align=right|1,73|| align=right|4,503||MBA||26. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113371)||2002 SC6|| align=right|14,6|| align=right|3,231|| align=right|0,114|| align=right|5,95|| align=right|5,806||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113372)||2002 SK6|| align=right|16,9|| align=right|2,462|| align=right|0,168|| align=right|0,69|| align=right|3,863||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113373)||2002 SS6|| align=right|15,4|| align=right|2,904|| align=right|0,032|| align=right|3,08|| align=right|4,947||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113374)||2002 SB8|| align=right|16,2|| align=right|2,418|| align=right|0,112|| align=right|5,32|| align=right|3,758||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113375)||2002 SE8|| align=right|15,0|| align=right|2,619|| align=right|0,192|| align=right|14,21|| align=right|4,238||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113376)||2002 ST8|| align=right|15,3|| align=right|3,101|| align=right|0,124|| align=right|2,77|| align=right|5,461||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113377)||2002 SG9|| align=right|16,8|| align=right|2,281|| align=right|0,179|| align=right|1,20|| align=right|3,444||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113378)||2002 SM9|| align=right|15,8|| align=right|2,851|| align=right|0,032|| align=right|2,85|| align=right|4,813||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113379)||2002 SR9|| align=right|15,1|| align=right|2,664|| align=right|0,126|| align=right|14,86|| align=right|4,349||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113380)||2002 SN10|| align=right|16,7|| align=right|2,558|| align=right|0,184|| align=right|1,20|| align=right|4,090||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113381)||2002 SC11|| align=right|16,0|| align=right|2,393|| align=right|0,199|| align=right|1,21|| align=right|3,700||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113382)||2002 SW12|| align=right|16,1|| align=right|2,662|| align=right|0,076|| align=right|12,94|| align=right|4,341||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113383)||2002 ST14|| align=right|14,8|| align=right|2,588|| align=right|0,102|| align=right|11,52|| align=right|4,162||MBA||27. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113384)||2002 SW14|| align=right|13,8|| align=right|2,739|| align=right|0,176|| align=right|14,51|| align=right|4,531||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113385)||2002 SS15|| align=right|13,2|| align=right|3,219|| align=right|0,112|| align=right|14,35|| align=right|5,775||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113386)||2002 SV15|| align=right|14,2|| align=right|2,669|| align=right|0,218|| align=right|12,98|| align=right|4,359||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113387)||2002 SH16|| align=right|14,0|| align=right|3,178|| align=right|0,118|| align=right|21,79|| align=right|5,666||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113388)||2002 SS16|| align=right|14,8|| align=right|3,141|| align=right|0,174|| align=right|4,31|| align=right|5,565||MBA||28. září 2002||Pla D'Arguines||R. Ferrand
|-
|(113389)||2002 SF17|| align=right|14,4|| align=right|2,931|| align=right|0,122|| align=right|10,08|| align=right|5,016||MBA||28. září 2002||Ondřejov||Ondrejov
|-
|(113390) Helvetia||2002 SU19|| align=right|15,5|| align=right|2,303|| align=right|0,203|| align=right|7,36|| align=right|3,495||MBA||29. září 2002||Winterthur||M. Griesser
|-
|(113391)||2002 SG20|| align=right|16,3|| align=right|2,675|| align=right|0,073|| align=right|2,61|| align=right|4,374||MBA||26. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113392)||2002 SG21|| align=right|15,0|| align=right|2,863|| align=right|0,090|| align=right|7,18|| align=right|4,843||MBA||26. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113393)||2002 SJ21|| align=right|15,3|| align=right|2,987|| align=right|0,176|| align=right|2,06|| align=right|5,162||MBA||26. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113394)||2002 SN21|| align=right|15,6|| align=right|2,775|| align=right|0,070|| align=right|1,30|| align=right|4,622||MBA||26. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113395)||2002 SZ21|| align=right|15,6|| align=right|2,773|| align=right|0,059|| align=right|6,11|| align=right|4,618||MBA||26. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113396)||2002 SA22|| align=right|15,8|| align=right|2,602|| align=right|0,122|| align=right|6,45|| align=right|4,197||MBA||26. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113397)||2002 SH22|| align=right|15,7|| align=right|2,842|| align=right|0,077|| align=right|3,00|| align=right|4,791||MBA||26. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113398)||2002 SL22|| align=right|14,8|| align=right|3,202|| align=right|0,169|| align=right|1,86|| align=right|5,728||MBA||26. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113399)||2002 SM22|| align=right|16,6|| align=right|2,417|| align=right|0,215|| align=right|3,77|| align=right|3,758||MBA||26. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113400)||2002 ST22|| align=right|14,9|| align=right|3,121|| align=right|0,253|| align=right|10,39|| align=right|5,512||MBA||26. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113401)||2002 SV22|| align=right|14,7|| align=right|3,118|| align=right|0,122|| align=right|7,22|| align=right|5,506||MBA||26. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113402)||2002 SW22|| align=right|14,5|| align=right|3,081|| align=right|0,045|| align=right|10,51|| align=right|5,407||MBA||26. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113403)||2002 ST23|| align=right|13,6|| align=right|3,967|| align=right|0,266|| align=right|5,19|| align=right|7,901||HLD||27. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113404)||2002 SA24|| align=right|14,0|| align=right|2,544|| align=right|0,133|| align=right|14,31|| align=right|4,057||MBA||27. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113405)||2002 SS24|| align=right|16,0|| align=right|2,561|| align=right|0,140|| align=right|10,66|| align=right|4,097||MBA||28. září 2002||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(113406)||2002 SU24|| align=right|14,8|| align=right|3,216|| align=right|0,105|| align=right|18,64|| align=right|5,766||MBA||28. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113407)||2002 SZ24|| align=right|16,3|| align=right|2,620|| align=right|0,092|| align=right|2,63|| align=right|4,240||MBA||28. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113408)||2002 ST25|| align=right|14,8|| align=right|3,186|| align=right|0,076|| align=right|4,78|| align=right|5,685||MBA||28. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113409)||2002 SU25|| align=right|15,7|| align=right|2,634|| align=right|0,047|| align=right|14,71|| align=right|4,273||MBA||28. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113410)||2002 SY25|| align=right|16,3|| align=right|2,589|| align=right|0,182|| align=right|4,53|| align=right|4,166||MBA||28. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113411)||2002 SD26|| align=right|15,2|| align=right|3,114|| align=right|0,162|| align=right|6,53|| align=right|5,495||MBA||28. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113412)||2002 SG26|| align=right|15,7|| align=right|2,711|| align=right|0,077|| align=right|5,73|| align=right|4,462||MBA||28. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113413)||2002 SG27|| align=right|15,7|| align=right|2,618|| align=right|0,070|| align=right|3,72|| align=right|4,235||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113414)||2002 SS27|| align=right|14,2|| align=right|2,969|| align=right|0,150|| align=right|14,13|| align=right|5,115||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113415)||2002 SN28|| align=right|13,9|| align=right|3,966|| align=right|0,266|| align=right|11,17|| align=right|7,898||HLD||30. září 2002||Vicques||M. Ory
|-
|(113416)||2002 SH29|| align=right|16,7|| align=right|2,396|| align=right|0,169|| align=right|2,61|| align=right|3,709||MBA||28. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113417)||2002 SE30|| align=right|15,1|| align=right|2,982|| align=right|0,094|| align=right|11,12|| align=right|5,148||MBA||28. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113418)||2002 SJ33|| align=right|15,1|| align=right|2,859|| align=right|0,102|| align=right|2,03|| align=right|4,834||MBA||28. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113419)||2002 SM33|| align=right|14,8|| align=right|2,802|| align=right|0,088|| align=right|2,93|| align=right|4,690||MBA||28. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113420)||2002 SE34|| align=right|15,7|| align=right|2,574|| align=right|0,098|| align=right|4,99|| align=right|4,129||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113421)||2002 SK34|| align=right|15,8|| align=right|2,773|| align=right|0,174|| align=right|8,52|| align=right|4,618||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113422)||2002 SQ36|| align=right|14,3|| align=right|3,178|| align=right|0,073|| align=right|9,48|| align=right|5,664||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113423)||2002 SS36|| align=right|15,8|| align=right|2,709|| align=right|0,159|| align=right|4,97|| align=right|4,458||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113424)||2002 SU36|| align=right|14,7|| align=right|2,829|| align=right|0,040|| align=right|3,25|| align=right|4,757||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113425)||2002 SH37|| align=right|15,3|| align=right|3,076|| align=right|0,091|| align=right|9,79|| align=right|5,393||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113426)||2002 SR37|| align=right|15,7|| align=right|2,966|| align=right|0,124|| align=right|0,61|| align=right|5,108||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113427)||2002 SU37|| align=right|15,3|| align=right|2,790|| align=right|0,160|| align=right|8,60|| align=right|4,659||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113428)||2002 SG38|| align=right|14,7|| align=right|3,073|| align=right|0,142|| align=right|11,97|| align=right|5,386||MBA||30. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113429)||2002 SV38|| align=right|15,5|| align=right|2,777|| align=right|0,144|| align=right|5,18|| align=right|4,627||MBA||30. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113430)||2002 SD39|| align=right|14,0|| align=right|3,249|| align=right|0,029|| align=right|15,21|| align=right|5,855||MBA||30. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113431)||2002 SK39|| align=right|15,9|| align=right|2,733|| align=right|0,053|| align=right|3,26|| align=right|4,518||MBA||30. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113432)||2002 SO39|| align=right|15,3|| align=right|3,053|| align=right|0,219|| align=right|1,57|| align=right|5,333||MBA||30. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113433)||2002 SR39|| align=right|16,0|| align=right|2,374|| align=right|0,232|| align=right|6,06|| align=right|3,658||MBA||30. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113434)||2002 SW39|| align=right|15,9|| align=right|2,552|| align=right|0,123|| align=right|5,96|| align=right|4,076||MBA||30. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113435)||2002 SX39|| align=right|15,5|| align=right|2,781|| align=right|0,112|| align=right|8,90|| align=right|4,637||MBA||30. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113436)||2002 SS40|| align=right|16,0|| align=right|2,581|| align=right|0,213|| align=right|8,64|| align=right|4,147||MBA||30. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113437)||2002 SY40|| align=right|15,3|| align=right|2,943|| align=right|0,101|| align=right|3,64|| align=right|5,048||MBA||30. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113438)||2002 SD41|| align=right|15,3|| align=right|2,552|| align=right|0,083|| align=right|15,17|| align=right|4,077||MBA||30. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113439)||2002 SJ42|| align=right|16,0|| align=right|2,710|| align=right|0,088|| align=right|2,49|| align=right|4,460||MBA||28. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113440)||2002 SR43|| align=right|15,9|| align=right|2,588|| align=right|0,238|| align=right|2,70|| align=right|4,162||MBA||28. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113441)||2002 ST43|| align=right|14,8|| align=right|3,050|| align=right|0,092|| align=right|10,19|| align=right|5,326||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113442)||2002 SU43|| align=right|15,8|| align=right|2,699|| align=right|0,086|| align=right|2,17|| align=right|4,433||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113443)||2002 SX43|| align=right|15,6|| align=right|2,793|| align=right|0,030|| align=right|4,62|| align=right|4,668||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113444)||2002 SH44|| align=right|14,9|| align=right|2,777|| align=right|0,017|| align=right|6,52|| align=right|4,627||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113445)||2002 SL44|| align=right|16,9|| align=right|2,273|| align=right|0,130|| align=right|3,34|| align=right|3,427||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113446)||2002 SN44|| align=right|16,4|| align=right|2,395|| align=right|0,232|| align=right|2,75|| align=right|3,705||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113447)||2002 ST45|| align=right|14,9|| align=right|2,753|| align=right|0,118|| align=right|6,45|| align=right|4,567||MBA||29. září 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(113448)||2002 SZ45|| align=right|14,7|| align=right|3,053|| align=right|0,033|| align=right|8,88|| align=right|5,332||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113449)||2002 SB46|| align=right|14,4|| align=right|3,130|| align=right|0,093|| align=right|5,65|| align=right|5,537||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113450)||2002 SQ46|| align=right|14,2|| align=right|3,015|| align=right|0,115|| align=right|11,61|| align=right|5,235||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113451)||2002 SB47|| align=right|15,2|| align=right|2,742|| align=right|0,144|| align=right|12,70|| align=right|4,540||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113452)||2002 SF47|| align=right|16,8|| align=right|2,417|| align=right|0,191|| align=right|2,21|| align=right|3,756||MBA||30. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113453)||2002 SZ47|| align=right|16,2|| align=right|2,547|| align=right|0,079|| align=right|3,03|| align=right|4,064||MBA||30. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113454)||2002 SF48|| align=right|16,3|| align=right|2,655|| align=right|0,102|| align=right|2,94|| align=right|4,326||MBA||30. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113455)||2002 SR48|| align=right|17,2|| align=right|2,393|| align=right|0,204|| align=right|2,62|| align=right|3,701||MBA||30. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113456)||2002 SV48|| align=right|15,6|| align=right|2,876|| align=right|0,081|| align=right|3,27|| align=right|4,877||MBA||30. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113457)||2002 SB49|| align=right|14,9|| align=right|2,682|| align=right|0,124|| align=right|15,04|| align=right|4,391||MBA||30. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113458)||2002 SH49|| align=right|16,9|| align=right|2,228|| align=right|0,176|| align=right|5,56|| align=right|3,325||MBA||30. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113459)||2002 SN50|| align=right|16,7|| align=right|2,421|| align=right|0,240|| align=right|1,58|| align=right|3,766||MBA||30. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113460)||2002 SV50|| align=right|16,6|| align=right|2,268|| align=right|0,046|| align=right|4,43|| align=right|3,415||MBA||30. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113461)||2002 SX50|| align=right|16,6|| align=right|2,281|| align=right|0,141|| align=right|6,93|| align=right|3,445||MBA||30. září 2002||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(113462)||2002 SF51|| align=right|15,9|| align=right|2,611|| align=right|0,191|| align=right|12,34|| align=right|4,218||MBA||16. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113463)||2002 SR51|| align=right|16,4|| align=right|2,394|| align=right|0,157|| align=right|7,39|| align=right|3,704||MBA||17. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113464)||2002 SO53|| align=right|15,6|| align=right|2,446|| align=right|0,271|| align=right|7,76|| align=right|3,826||MBA||19. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113465)||2002 SX53|| align=right|14,5|| align=right|2,809|| align=right|0,115|| align=right|13,52|| align=right|4,707||MBA||21. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113466)||2002 SH54|| align=right|14,8|| align=right|3,157|| align=right|0,124|| align=right|4,49|| align=right|5,609||MBA||30. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113467)||2002 SO54|| align=right|15,0|| align=right|3,125|| align=right|0,051|| align=right|11,48|| align=right|5,523||MBA||30. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113468)||2002 SP55|| align=right|16,1|| align=right|2,439|| align=right|0,134|| align=right|6,95|| align=right|3,808||MBA||30. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113469)||2002 ST55|| align=right|15,5|| align=right|2,739|| align=right|0,094|| align=right|4,91|| align=right|4,531||MBA||30. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113470)||2002 SX55|| align=right|16,1|| align=right|2,627|| align=right|0,101|| align=right|5,94|| align=right|4,258||MBA||30. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113471)||2002 SY55|| align=right|16,1|| align=right|2,702|| align=right|0,056|| align=right|7,09|| align=right|4,440||MBA||30. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113472)||2002 SU56|| align=right|16,6|| align=right|2,229|| align=right|0,174|| align=right|5,44|| align=right|3,326||MBA||30. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113473)||2002 SB57|| align=right|16,1|| align=right|2,456|| align=right|0,087|| align=right|6,13|| align=right|3,847||MBA||30. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113474)||2002 ST57|| align=right|14,9|| align=right|3,061|| align=right|0,004|| align=right|9,44|| align=right|5,353||MBA||30. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113475)||2002 SV57|| align=right|14,6|| align=right|3,129|| align=right|0,030|| align=right|9,72|| align=right|5,535||MBA||30. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113476)||2002 SM58|| align=right|14,5|| align=right|2,769|| align=right|0,136|| align=right|10,19|| align=right|4,606||MBA||30. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113477)||2002 SS58|| align=right|15,8|| align=right|3,092|| align=right|0,243|| align=right|1,02|| align=right|5,437||MBA||30. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113478)||2002 ST63|| align=right|16,6|| align=right|2,337|| align=right|0,212|| align=right|1,51|| align=right|3,572||MBA||25. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113479)||2002 TF|| align=right|15,7|| align=right|2,329|| align=right|0,268|| align=right|13,77|| align=right|3,553||MBA||1. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113480)||2002 TH|| align=right|15,9|| align=right|2,760|| align=right|0,087|| align=right|4,21|| align=right|4,586||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113481)||2002 TL|| align=right|15,1|| align=right|3,124|| align=right|0,135|| align=right|2,01|| align=right|5,521||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113482)||2002 TN|| align=right|15,6|| align=right|2,837|| align=right|0,016|| align=right|2,47|| align=right|4,777||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113483)||2002 TO|| align=right|16,6|| align=right|2,259|| align=right|0,065|| align=right|6,93|| align=right|3,395||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113484)||2002 TQ1|| align=right|16,0|| align=right|2,325|| align=right|0,243|| align=right|2,47|| align=right|3,544||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113485)||2002 TX1|| align=right|16,3|| align=right|2,186|| align=right|0,133|| align=right|2,98|| align=right|3,231||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113486)||2002 TE2|| align=right|15,5|| align=right|2,912|| align=right|0,076|| align=right|1,07|| align=right|4,968||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113487)||2002 TL2|| align=right|16,2|| align=right|2,274|| align=right|0,121|| align=right|2,28|| align=right|3,427||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113488)||2002 TR2|| align=right|15,2|| align=right|3,052|| align=right|0,175|| align=right|2,11|| align=right|5,330||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113489)||2002 TW2|| align=right|16,3|| align=right|2,377|| align=right|0,223|| align=right|1,45|| align=right|3,664||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113490)||2002 TB3|| align=right|15,9|| align=right|2,738|| align=right|0,023|| align=right|5,85|| align=right|4,529||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113491)||2002 TV3|| align=right|14,6|| align=right|3,126|| align=right|0,054|| align=right|13,67|| align=right|5,527||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113492)||2002 TW3|| align=right|15,0|| align=right|2,978|| align=right|0,123|| align=right|3,94|| align=right|5,138||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113493)||2002 TB4|| align=right|15,8|| align=right|2,742|| align=right|0,153|| align=right|3,05|| align=right|4,540||MBA||1. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113494)||2002 TK4|| align=right|17,2|| align=right|2,174|| align=right|0,144|| align=right|3,83|| align=right|3,204||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113495)||2002 TD5|| align=right|16,0|| align=right|2,566|| align=right|0,261|| align=right|4,48|| align=right|4,110||MBA||1. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113496)||2002 TF5|| align=right|15,3|| align=right|2,693|| align=right|0,261|| align=right|4,41|| align=right|4,419||MBA||1. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113497)||2002 TQ5|| align=right|16,5|| align=right|2,191|| align=right|0,146|| align=right|4,79|| align=right|3,243||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113498)||2002 TU5|| align=right|15,3|| align=right|3,097|| align=right|0,165|| align=right|5,44|| align=right|5,450||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113499)||2002 TA6|| align=right|15,3|| align=right|2,878|| align=right|0,080|| align=right|3,01|| align=right|4,881||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113500)||2002 TO6|| align=right|14,4|| align=right|3,085|| align=right|0,168|| align=right|5,20|| align=right|5,419||MBA||1. října 2002||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek